EPK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto RAF OPS Center, Episkopi, Cipro